

Toponyme

Kastel est un ortsteil de Nonnweiler en Sarre ;
 Kastel-Staadt est une municipalité de la Verbandsgemeinde Saarburg, dans l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg, en Rhénanie-Palatinat ;
 Mainz-Kastel, nom allemand de Castel, en Hesse près de Mayence sur la rive droite du Rhin.

Kastel, village de la commune de Hamme.

Le camp protohistorique de Kastel-Ker-Nevé est une ancienne place-forte située sur la commune de Saint-Avé, dans le Morbihan, et datant probablement de l'époque gauloise.

Patronyme 

 Galina Kastel (?-), est une astronome soviétique.
 Tatjana Kästel (1982-), est une actrice allemande.

Divers 
 (3982) Kastel' (internationalement (3982) Kastel) est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.